Кучка:
 Кучка — село в Республике Марий Эл.
 Кучка — река в Республике Марий Эл, приток Созы.
 Кучка — река во Владимирской области, приток Колокши.
 Кучка — река в Кировской области, приток Лума.
 Кучка Степан Иванович — суздальский боярин.

См. также 
 Кучки
 Кучко
 Малая Кучка
 Могучая кучка
 Армянская могучая кучка